Бордель фон Борделиус — дворянский род из Курляндской губернии:

 Бордель фон Борделиус, Евгений Васильевич (1829—1878) — русский военный, полковник РИА, Георгиевский кавалер; его дети:
 Бордель фон Борделиус, Георгий Евгеньевич (1874—1920) — русский военный, подполковник РИА.
 Бордель фон Борделиус, Михаил Евгеньевич (1873—1930) — русский военный, полковник РИА.
 Бордель фон Борделиус, Николай Евгеньевич (1859—1910) — русский военный, генерал-майор РИА.
 Бордель фон Борделиус, Сергей Евгеньевич (1871—1917) — русский военный, генерал-майор РИА.

Дворянские роды России по алфавиту